Mauch ist der Name von:

 Mauch (Fluss), Nebenfluss des Wörnitz-Zuflusses Eger in Bayern

Mauch ist der Familienname folgender Personen:
 Christof Mauch (* 1960), deutscher Historiker und Amerikaexperte
 Christoph Mauch (* 1971), Schweizer Triathlet
 Corine Mauch (* 1960), Schweizer Politikerin, Stadtpräsidentin von Zürich, Tochter von Ursula Mauch

 Eduard Mauch (1800–1874), deutscher Zeichner, Lithograf, Zeichenlehrer und Kunsthistoriker
 Elmar Mauch (1927–2011), deutscher Politiker und 1962 bis 1995 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim
 Friedrich Mauch (1837–1905), deutscher Apotheker
 Fritz C. Mauch (1905–1940), deutscher Filmeditor
 Johann Matthäus von Mauch (1792–1856), deutscher Architekt, Professor an der Berliner Akademie der Künste
 Karl Mauch (1837–1875), deutscher Afrikaforscher
 Katharina Mauch (1839–1906), österreichische Sängerin, siehe Katharina Schurz
 Margaret Evelyn Mauch (1897–1987), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Max von Mauch (1864–1905), österreichischer Bildhauer und Maler
 Moritz Mauch (* 1996), deutscher Windsurfer
 Paul Mauch (1897–1924), deutscher Fußballspieler
 Richard Mauch (1874–1921), österreichischer Maler und Illustrator; Mitglied der Münchner Sezession
 Robert Joseph Mauch (1921–2007), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Mauch-Zwillinge
 Roland Mauch (* 1944), deutscher Diplomat
 Rolf Mauch (1934–1995), Schweizer Politiker (FDP)
 Thomas Mauch  (* 1937), deutscher Kameramann
 Ursula Mauch (* 1935), Schweizer Politikerin, Nationalrätin, Mutter von Corine Mauch
 Wilhelm Johann Theodor Mauch (1788–1863), deutscher Mediziner und Bryologe
 William John Mauch (1921–2006), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Mauch-Zwillinge